Codo — município da Espanha
 Codo del Pozuzo (distrito) — distrito do Peru
 Codó — município do estado do Maranhão, Brasil
 Codó (músico) — compositor e instrumentista brasileiro

Outros 
 TV Codó
 Codó Futebol Clube

Desambiguações de topônimos